Termenul Fulger se poate referi la:

Fulger un fenomen meteorologic ce are loc pe timp de furtună, însoțit de tunet.
Baiazid I (circa 1354 - 1403; Bayezıt, poreclit Yıldırım, Fulgerul), sultan al Imperiului Otoman din 1389 până în 1402.
Tactica Războiului Fulger (Blitzkrieg) folosită de Hitler, vezi Bătălia de la Moscova.
„Fulgerul”, canonieră românească, construită în 1873, prima navă militară care a purtat drapelul României în Marea Mediterană și în Marea Neagră.
Arado Ar 234 Blitz (Fulger), un tip de aeronavă militară (bombardier cu reacție) fabricat de Arado Flugzeugwerke.
Fulger (batalion), unitate militară cu destinație specială din cadrul FT ale Armatei Naționale a Republicii Moldova.

În literatură
Moartea lui Fulger este o poezie scrisă de George Coșbuc.
Cartea Fulgerul albastru (Octogon 2) scrisă de Pavel Coruț. Face parte din seria Octogon.

În mitologie
Perun este zeul fulgerului în vechea mitologie slavă de răsărit.
Adad (Addu, rar Ramman; ->Fulgerătorul), un zeu mesopotamian de origine sumeriană.
Baal zeu în biblie, satan reprezentat purtând un coif cu coarne, într-o mână cu fulgere, iar în cealaltă cu o măciucă.
Walkirii, divinități feminine din mitologia nordică, însoțite de fulgere, care îi servesc zeului Odin.